Esta é uma lista de cidades na Bulgária. Capitais das províncias são exbidas em negrito.

Ligações externas
 Map of Bulgarian towns at BGMaps.com
 Map of Bulgarian towns at the World Gazetteer website
 Maps of Bulgarian towns at Domino.bg

Bulgaria

Cidades